Seznam držav po pridobivanju železove rude po podatkih  U.S. Geological Survey (USGS)

Seznam držav po prizvodnji železove rude

Seznam držav po proizvodnji surovega železa (grodlja)
Vir: World Steel Association's 1980-2013

Glej tudi
 Seznam držav po proizvodnji jekla
 Seznam držav po proizvodnji aluminija
 Seznam držav po proizvodnji cementa

Sklici

Rudarstvo
Težka industrija